Амфитеатр Флавиев:
 Колизей — амфитеатр Флавиев в Риме.
 Амфитеатр Флавиев — амфитеатр в Поццуоли.